Hurerei hat verschiedene Bedeutungen:

 Prostitution entspricht im Allgemeinen der Bedeutung im heutigen Sprachgebrauch.
 im biblischen Sprachgebrauch ist damit meist das griechische Wort porneia gemeint, dieses Wort hatte damals in etwa die Bedeutung, die das Wort Unzucht heute hat.

Siehe auch